Die Umaghlessi Liga 2014/15 war die 26. Spielzeit der höchsten georgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 9. August 2014 und endete am 22. Mai 2015. Titelverteidiger war Dinamo Tiflis, neu in der Liga waren vier Mannschaften wegen der Erweiterung der Liga.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
Der Vierzehnte Metalurgi Rustawi trat gegen den Zweiten der zweiten Liga Lokomotive Tiflis um den Verbleib in der IFA Premiership an.

|}

Weblinks 
 Tabelle auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2014
Fußballsaison 2014/15